Boghossian puede hacer referencia a:

Alain Boghossian, futbolista francés.
Joaquín Boghossian, futbolista uruguayo.
Paul Boghossian, filósofo estadounidense.